La profondità di modulazione o indice di modulazione nelle telecomunicazioni è un parametro molto importante per la modulazione in quanto indica quanto un segnale sia modulato, e solitamente viene indicato in percentuale. In telecomunicazioni il valore di m può variare tra 0 (0%) o 1 (100%); oltre il 100% si presenta l'effetto di distorsione producendo quindi un disturbo che prende il nome di sovramodulazione.

Voci correlate 

Modulazione
Modulazione di ampiezza

Misure nelle telecomunicazioni